Phaeoporotheleum är ett släkte av svampar. Phaeoporotheleum ingår i familjen Cyphellaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Phaeoporotheleum